Cançons i bandes que van cantar en algun temps alguna cançó de The Beatles en algun dels seus discs o en viu, exceptuant les versions fetes per Paul McCartney, George Harrison, John Lennon i Ringo Starr.

 801 
 "Tomorrow Never Knows"

 Bryan Adams 
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

 Avril Lavigne 
 Imagine
 Aerosmith 
 "Helter Skelter"
 "Come Together"
 "I'm Down"

 Herb Alpert & The Tijuana Brass 
 All My Loving
 With a Little Help from My Friends

 Allister 
 "I Saw Her Standing There"

 Alvin and the Chipmunks 
 "A Hard Day's Night "
 "P.S. I Love You "
 "I Saw Her Standing There"
 "Can't Buy Me Love"
 "Please Please Me"
 "I Want to Hold Your Hand"
 "All My Loving"
 "Do You Want to Know a Secret"
 "She Loves You"
 "From Me to You"
 "Love Me Do"

 Tori Amos 
 "Happiness Is a Warm Gun"

 Fiona Apple 
 "Across the Universe"

 David Archuleta 
 "We Can Work It Out"
 "The Long and Winding Road"

 Billie Joe Armstrong 
 "Across the Universe"

 Athlete 
 Lucy in the Sky with Diamonds

 Bad Brains 
 Day Tripper
 Carl Barât 
 "A Day in the Life"'

 The Beach Boys 
 Bee Gees 
 "Being for the Benefit of Mr. Kite!" "Getting Better" "She's Leaving Home" "A Day in the Life" Jeff Beck 
 A Day in the Life Billy J. Kramer & The Dakotas 
 "Do You Want to Know a Secret" "I'll Be on My Way" Cilla Black 
 "Step Inside Love" James Blunt 
 Oingo Boingo 
 David Bowie 
 "Across the Universe" "Love Me Do" Bono 
 I Am the Walrus Across the Universe Lucy in the Sky with Diamonds Billy Bragg 
 Russell Brand 
 When I'm Sixty-Four Bon Jovi 
 Let it Be Boyz II Men 
 Yesterday James Brown 
 Something Enrique Bunbury 
 "Come Together" The Carpenters 
 Ticket to Ride Jim Carrey 
 "I Am The Walrus" Eva Cassidy 
 Yesterday Johnny Cash 
 '''In My Life

 Jason Castro 
 Michelle
 If I Fell

 Ray Charles 
 The Long and Winding Road
 Eleanor Rigby
 Yesterday
 Let It Be
 Something

 The Chemical Brothers 
 "Tomorrow Never Knows"

 Cher 
 The Long and Winding Road

 The Christians 
 Eric Clapton 
 omething

 Petula Clark 
 "We Can Work It Out"

 Kelly Clarkson 
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

 Joe Cocker 
 Something
 With A Little Help From My Friends

 Phil Collins 
 "Tomorrow Never Knows"

 David Cook 
 Eleanor Rigby

 Alice Cooper 
 "Because"

 Sean Connery 
 In My Life

 Chris Cornell 
 You've Got to Hide Your Love Away

 Elvis Costello 
 You've Got to Hide Your Love Away

 Jonathan Coulton 
 Crosby, Stills & Nash 
 In My Life
 Blackbird

 Sheryl Crow 
 Mother Nature's Son

 Celia Cruz 
 "Ob-La-Di, Ob-La-Da"

 Jamie Cullum 
 "Being for the Benefit of Mr. Kite!"

 Dave Matthews Band 
 Blackbird

 Dead Kennedys 
 Back in the U.S.S.R.

 Deep Purple 
 "We Can Work It Out"
 "Help!"

 Def Leppard 
 Pete Doherty 
 Plácido Domingo 
 Yesterday

 John Denver 
 Mother Nature's Son

 Celine Dion 
 Something

 Bob Dylan 
 Yesterday
 Something

 The Disco Biscuits 
 Pete Doherty 
 "A Day in the Life"

 The Doors 
 Dream Theater 
 "Happiness Is a Warm Gun"

 Earth, Wind & Fire 

 Echo and the Bunnymen 
 "All You Need Is Love"

 Electric Light Orchestra 
 Brian Eno 
 David Essex 

 Los Fabulosos Cadillacs 
 Strawberry Fields Forever

 Jose Feliciano 
 Franz Ferdinand 
 It Won't Be Long

 Bryan Ferry 
 Ella Fitzgerald 
 The Four Seasons 
 "We Can Work It Out"

 Aretha Franklin 
 "The Long and Winding Road"
 "Eleanor Rigby"
 "Lady Madonna"

 The Fray 
 "Fixing a Hole"

 Peter Frampton 
 The Long and Winding Road
 While My Guitar Gently Weeps

 The Fall 
 The Feelies 

 Peter Gabriel 
 Strawberry Fields Forever

 Jerry Garcia Band 
 Eleanor Rigby

 Charly Garcia 
 Ticket to Ride
 I Saw Her Standing There

 Art Garfunkel 
 Marvin Gaye 
 Yesterday

 Genesis 
 Georgia Satellites 
 Peter Grant 
 "I Saw Her Standing There"

 Grateful Dead 
 "Blackbird"
 "Tomorrow Never Knows"
 "Rain"
 "Hey Jude"

 Green Day 
 Dave Grohl 
 Blackbird

 Guns N' Roses 
 "Back in the U.S.S.R."
 "Happiness Is a Warm Gun"
 "Come Together"

 Vince Guaraldi 
 Guster 
 Guadalcanal Diary 

 Debbie Harry 
 Strawberry Fields Forever

 Richie Havens 
 She's Leaving Home

 Salma Hayek 
 "Happiness Is a Warm Gun"

 Helloween 
 Something
 All My Loving

 Jimi Hendrix 
 "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"
 "Day Tripper"
 "Tomorrow Never Knows"

 Kristin Hersh 
 Hue and Cry 

 Michael Jackson 
 Come Together

 Jefferson Starship-TNG 
 Billy Joel 
 Back in the U.S.S.R.

 Elton John 
 "I Saw Her Standing There"
 "Come Together"
 "Lucy in the Sky whit Diamonds"

 Jonas Brothers 
 "Hello Goodbye"

 Norah Jones 
 "Across the Universe"

 Tom Jones 
 "The Long and Winding Road"
 "Come Together"

 The Jam 
 The John Butler Trio 
 "Come Together"

 Judas Priest 
 Revolution

 Julian Lennon 
 "It Won't Be Long"

 Chaka Khan 
 "We Can Work It Out"

 Kansas 
 "Eleanor Rigby"

 Kaiser Chiefs 
 "Getting Better"

 Alicia Keys 
 "Across the Universe"

 The Killers 
 "Helter Skelter"

 James Last 
 Jerry Lee Lewis 
 "I Saw Her Standing There" amb Little Richard

 David Lee Roth 
 "Tomorrow Never Knows"

 Linkin Park 
 Yesterday

 Kenny Loggins 
 "Here There and Everywhere"
 "Goodnight" a More Songs from Pooh Corner 2000

 Claudine Longet 
 "Here, There and Everywhere"
 "When I'm Sixty-Four"
 "Good Day Sunshine"

 Lydia 
 "Across the universe" 2001

 Anni-Frid Lyngstad 
 "Can't Buy Me Love" 1981

 Madonna 
 Imagine

 Mae 
 Mägo de Oz 
 While My Guitar Gently Weeps

 Marillion 
 Blackbird

 Paul Mauriat 
 The Magic Numbers 
 She's Leaving Home

 Phil Manzanera 
 The Mamas and The Papas 
 Maroon 5 
 If I Fell

 Steve Martin 
 Jesse McCartney 
 Blackbird

 Marilyn Manson 
 Come Together

 Mireille Mathieu amb John Davidson 
 Can't Buy Me Love
 Michelle

 Barry McGuire 
 Mcfly 
 She Loves You
 I Want To Hold Your Hand
 Help!

 Sarah McLachlan 
 Blackbird

 Meat Loaf 
 Let It Be

 Bill Medley 
 Kylie Minogue 
 Help

 Sergio Mendes & Brasil '66 
 "Day Tripper"
 "With a Little Help from My Friends"
 "The Fool on the Hill"

 Wes Montgomery 
 "A Day in the Life"
 "Eleanor Rigby"

 Keith Moon 
 "In My Life"

 Alanis Morissette 
 "Happiness Is a Warm Gun"

 Jim Morrison 
 Mötley Crue 
 Paperback Writer
 Helter Skelter

 Nana Mouskouri 
 Yesterday

 Colin Newman 
 Olivia Newton-John 
 The Long and Winding Road

 Harry Nilsson 

 Nirvana 
 If I Fell
 I Want To Hold Your Hand
 I Feel Fine

 Oasis 
 "I Am the Walrus"
 "You've Got to Hide Your Love Away"
 "Helter Skelter"
 "Within You Without You"
 "Tomorrow Never Knows"

 Billy Ocean 
 The Long and Winding Road

 Ozzy Osbourne 
 In My Life

 Pain 
 Eleanor Rigby

 Panic at the Disco 
 Eleanor Rigby

 Jaco Pastorius 
 Blackbird

 Pearl Jam 
 Joe Perry 
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

 Tom Petty & The Heartbreakers 
 Phish 
 "A Day in the Life"
 "Back in the U.S.S.R."
 "Dear Prudence"
 "Glass Onion"
 "Ob-La-Di, Ob-La-Da"
 "Wild Honey Pie"
 "The Continuing Story of Bungalow Bill"
 "While My Guitar Gently Weeps"
 "Happiness Is a Warm Gun"
 "Martha My Dear"
 "I'm So Tired" 
 "Blackbird" 
 "Piggies" 
 "Rocky Raccoon" 
 "Don't Pass Me By" (Ringo Starr) 
 "Why Don't We Do It in the Road?" 
 "I Will"
 "Julia" 
 "Birthday" 
 "Yer Blues"
 "Mother Nature's Son" 
 "Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey" 
 "Sexy Sadie"
 "Helter Skelter" 
 "Long, Long, Long"
 "Revolution 1" 
 "Honey Pie" 
 "Savoy Truffle" 
 "Cry Baby Cry" 
 "Revolution 9"

 Wilson Pickett 
 Courtney Pine 

 Pink Floyd 
 "Across The Universe"

 Pixies 

 The Plague 
 "Come Together"

 Elvis Presley 
 Yesterday
 Hey Jude
 Something

 Billy Preston 
 Blackbird

 Prince 
 While My Guitar Gently Weeps

 Queen 
 I Feel Fine
 Imagine (només en viu)

 Corinne Bailey Rae 
 Golden Slumbers
 Carry That Weight
 The End

 Rascal Flatts 
 Revolution 1

 Razorlight 
 With a Little Help from My Friends

 Otis Redding 
 Helen Reddy 
 The Residents 
 "Being for the Benefit of Mr. Kite!"

 Little Richard 
 "I Saw Her Standing There" amb Jerry Lee Lewis

 Johnny Rivers 
 Kenny Rogers 
 The Long and Winding Road

 The Rolling Stones 
 "Come Together"
 "I Wanna Be Your Man"

 The Roots 
 "Come Together"

 Axl Rose 
 Come Together

 Linda Ronstadt 
 Diana Ross 
 The Long and Winding Road
 I Will
 Come Together

 Hugo Ruiz 
 Help!
 Yesterday
 Roll over Beethoven

 Running Wild 
 Revolution

 The Sandpipers 
 "Yesterday"
 "And I Love Her"

 Leo Sayer 
 The Long and Winding Road

 Peter Sellers 
 A Hard Day's Night
 Help!
 She Loves You

 The Shadows 
 Del Shannon 
 From Me To You
 William Shatner 
 Michelle Shocked 

 Siouxsie & The Banshees 
 "Dear Prudence"

 Frank Sidebottom 
 Elliott Smith 
 Blackbird
 "Because"

 Patti Smith 
 "Within You Without You"

 The Smiths 

Across The Universe

 Nina Simone 
 Frank Sinatra 
 Something
 Yesterday

 Slash 
 Across the Universe

 Soda Stereo 
 I Want You (She's So Heavy)

 Sonic Youth 

 Soundgarden 
 Helter Skelter
 Come Together

 Regina Spektor 
 Bruce Springsteen 
 Come Together

 Stars on 45 
 Status Quo 
 Stereophonics 
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

 Rod Stewart 
 In My Life
 Stephen Stills 
 Sting 
 "A Day in the Life"

 Stone Temple Pilots 
 Revolution 1

 Jim Sturgess 
 Styx 
 The Supremes 
 Come Together
 Yesterday

 Serj Tankian 
 Roger Taylor 
 Golden Slumbers
 Carry That Weight
 The End 

 Tesla 
 "We Can Work It Out"

 Thrice 
 Eleanor Rigby

 Throwing Muses 
 Travis 
 Lovely Rita
 You've Got to Hide Your Love Away

 The Triffids 
 Three Dog Night

Three Wize Men 
 Steven Tyler 
 Across the Universe

 Tina Turner 
 "Come Together"

 Toto 
 While My Guitar Gently Weeps

 Tokio Hotel 
 Instant Karma

 Trouble 
 "Tomorrow Never Knows"

 The Tubes 
 "I Saw Her Standing There"

 Type O Negative 

 U2 
 You've Got to Hide Your Love Away
 Helter Skelter
 Rain
 Help!
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 
 Blackbird
 Instant karma
 "Happiness Is a Warm Gun"

 Umphrey's McGee 
 Carrie Underwood 
 Unkle Bob 

 Eddie Vedder 
 "You've Got to Hide Your Love Away"

 The Verve 
 The View 
 I've Just Seen a Face

 The Vines 
 Helter Skelter

 The Ventures 
 Victor Wooten 

 Rufus Wainwright 
 Across the Universe

 Dionne Warwick 
 Roger Waters 
 The Wedding Present amb Amelia Fletcher 
 Getting Better

 Scott Weiland 
 Paul Weller 
 Wet Wet Wet 
 Whitesnake 
 Day Tripper

 The White Stripes 
 While My Guitar Gently Weeps

 White Zombie 
 Helter Skelter

 The Who 
 "I Saw Her Standing There"

 Brian Wilson 
 Stevie Wonder 
 "Across the Universe"
 "We Can Work It Out"

 Roy Wood 
The Wu-Tang Clan (amb Erykah Badu, John Frusciante i Dhani Harrison)
 Zakk Wylde 
 Robin Williams 
 "Come Together"

 Yes 

 The Zutons 
 "Good Morning Good Morning"

The Beatles
Beatles